De Orde van Eer en Verdienste van Haïti
De Orde van Eer (Soedan)
De Orde van Verdienste (Griekenland) die ook wel "Orde van Eer" wordt genoemd.

Zie ook 
Het Legioen van Eer.